Позняков Гаврило Петрович (1857 — 3 листопада 1917) — архітектор, цивільний інженер, підприємець, домовласник.
 Позняков Євгеній Юрійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.